Milk, 2008-as amerikai film
 Milk, a Missouri mellékfolyója